Дейвид Кроненбърг () е канадски кинорежисьор и сценарист, участвал и като актьор във филми на други режисьори.

Биография 
Кроненберг е роден на 15 март 1943 година в Торонто. Завършва университета в Торонто. Още по време на следването си Дейвид Кроненбърг създава два експериментални късометражни филма: „Стерео“ (1969) и „Престъпления в бъдещето“ (1970). Първият игрален филм на Кроненбърг, „Shiver“, излиза на екран през 1975 година.

Избрана филмография

Източници

Външни препратки 

 
 
 Дейвид Кроненбърг  в kinomag.ru Биография и филмография. 

Канадски режисьори
Канадски сценаристи
Култура в Торонто
Родени в Торонто